Diamonds Are a Girl’s Best Friend () — песня, впервые исполненная Кэрол Чэннинг в бродвейском мюзикле 1949 года «Джентльмены предпочитают блондинок». Песня заняла 12 место в списке «100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии AFI», составленном к столетнему юбилею Американского института киноискусства (AFI).

Песня стала наиболее известна в исполнении Мэрилин Монро в одноименном с мюзиклом фильме 1953 года. Большую часть песни в фильме Мэрилин исполнила самостоятельно, за исключением пары фраз, спетых Марни Никсон. В этой версии песню позднее исполняли Мадонна, Кайли Миноуг, Джери Халлиуэлл, Анна Николь Смит и другие.

В 2001 году песня была исполнена в фильме «Мулен Руж!» в адаптации, названной «Sparkling Diamonds», несколько отличающейся от оригинала как по тексту, так и по мелодии.

В 2010 году песня была исполнена в фильме «Бурлеск» Кристиной Агилерой.
В 2012 году песня была спета под фонограмму в сериале «Сплетница» Сереной Ван Дер Вудсен (Блейк Лавли) (5 сезон, 13 серия).

Примечания

Ссылки 
 

Песни из мюзиклов
Песни на английском языке
Песни Мерилин Монро
Песни, написанные Джулом Стайном